Лопа́тово — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 8 км к северо-востоку от села Карамышево и в 17 км к востоку от Пскова. Проходит рядом с автотрассой регионального значения Псков — Порхов ( или ().

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня была административным центром упразднённой Задорожской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района